Jeux olympiques de 1984 peut désigner :
Les Jeux olympiques d'hiver de 1984, qui ont eu lieu à Sarajevo, en Yougoslavie ;
Les Jeux olympiques d'été de 1984, qui ont eu lieu à Los Angeles, aux États-Unis.